Tabory (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Tabory (Archangelsk, Oneschski), in der Oblast Archangelsk, Oneschski rajon
 Tabory (Archangelsk, Sewerodwinsk), in der Oblast Archangelsk, Stadtkreis Sewerodwinsk
 Tabory (Archangelsk, Wilegodski), in der Oblast Archangelsk, Wilegodski rajon
 Tabory (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Tabory (Kirow), in der Oblast Kirow
 Tabory (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Tabory (Omsk), in der Oblast Omsk
 Tabory (Perm, Dobrjanka), in der Region Perm, Stadtkreis Dobrjanka
 Tabory (Perm, Ochanski), in der Region Perm, Ochanski rajon
 Tabory (Pskow, Gdowski), in der Oblast Pskow, Gdowski rajon
 Tabory (Pskow, Kunjinski), in der Oblast Pskow, Kunjinski rajon
 Tabory (Swerdlowsk, Alapajewski), in der Oblast Swerdlowsk, Alapajewski rajon
 Tabory (Swerdlowsk, Taborinski), in der Oblast Swerdlowsk, Verwaltungszentrum des Taborinski rajon
 Tabory (Wologda), in der Oblast Wologda

Tabory (ukrainisch Табори) ist auch der Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Tabory (Ukraine)

Siehe auch:
 Tabori